famille
 famille Ullens de Schooten, une famille de la noblesse belge

personnalités
 Charles Ullens de Schooten (1854-1908), un avocat et homme politique belge ;
 François Ullens (1788-1853), un administrateur et homme politique belge ;
 Guy Ullens (1935-), un homme d'affaires belge, mécène, philanthrope et collectionneur d'art contemporain ;
 Yves Ullens (1960-), un artiste photographe belge.

Voir aussi 
 Maison Ullens, une marque belge de prêt à porter féminin et de maroquinerie
 Ullens Center for Contemporary Art, le premier centre artistique privé installé en Chine